Революция, которой не было () — документальный фильм, снятый в 2008 году режиссёром Алёной Полуниной о Национал-большевистской партии и Маршах несогласных.

Сюжет
Этот фильм рассказывает о событиях Марша несогласных и жизни национал-большевиков. Это история одного из лидеров НБП Анатолия Тишина, его сына Григория Тишина и Андрея Дмитриева.

Призы и награды
 2009 — национальная премия «Лавровая ветвь» за «лучший авторский неигровой фильм (АРТ фильм) на кинопленке или видео»

Источники

Ссылки
 
 

Фильмы по алфавиту
Документальные фильмы Финляндии
Документальные фильмы России
Фильмы 2008 года
Национал-большевизм
Марш несогласных
Фильмы России 2008 года
Документальные фильмы 2008 года
Фильмы Финляндии 2008 года